Секст Ати́лий Серра́н () — имя нескольких римских политиков:
 Секст Атилий Серран — консул 136 года до н. э.;
 Секст Атилий Серран Гавиан — народный трибун 57 года до н. э., противник Цицерона.